А-40 («Летающий танк», «Крылья танка») — летательный аппарат, гибрид планёра и танка, созданный О.К. Антоновым на базе лёгкого танка Т-60.

В другом источнике называется «Крылья танка — 60» (КТ-60).

История 
Изначально «Летающий танк» был предложен в качестве поддержки для партизан. По задумке авторов, крылья крепились к Т-60 (6 тонн, но был максимально облегчён), на ней танк буксировался в район посадки, отцеплялся, после приземления боевая машина освобождалась от крыльев и использовалась десантниками.

Работа над планером велась с декабря 1941 года по февраль 1943 года, когда танк сняли с производства(?). Был изготовлен в апреле 1942 года в Тюмени в единственном экземпляре на Заводе № 241.

Лётные испытания проходили под Москвой с 7 августа по 2 сентября 1942 года. Проводил их известный лётчик-планерист С. Н. Анохин.
Первый полёт «КТ» состоялся 2 сентября 1942 года. Самолётом-буксировщиком ТБ-3, с четырьмя усиленными (по 970 л. с.) моторами АМ-34РН, командовал Павел Арсеньевич Еремеев, в прошлом конструктор пилотажных планеров. Планером управлял лётчик-испытатель опытно-испытательного полигона воздушно-десантных войск Красной Армии С. Н. Анохин. Из-за большой массы и малой обтекаемости «КТ» буксировка велась на близкой к максимальной мощности двигателей ТБ-3 со скоростью 130 км/ч. Несмотря на это, скорость подъёма аэропоезда оказалась недостаточной. Самолёт едва достиг высоты 40 метров. Моторы ТБ-3 стали перегреваться и он вынужден был аварийно посадить планер.

Лётно-технические характеристики

См. также 
 Baynes Bat — британский экспериментальный планёр времён Второй мировой войны. Разработанный Л. Е. Бейнсом, планёр был построен для исследования компоновки летающее крыло и предполагался в качестве средства для десанта лёгких танков.
 - Maeda Ku-6  - проект планера - летающего танка Имперской армии Японии периода Второй мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Савельев В. Крылья танка (десантный планер А-40 (КТ))
 Испытания «летающего» танка КТ
 Летающий танк А-40

Авиадесантная бронетехника
Биплан
Двухбалочные самолёты

Летающие танки
Планёры Антонова
Экземпляр воздушного судна